Михаи́л Алексе́евич Фроло́в (1922—1999) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Михаил Фролов родился 20 ноября 1922 года в селе Куликово (ныне — Усманский район Липецкой области). После окончания начальной школы переехал в Воронеж, окончил там среднюю школу, занимался в аэроклубе. В 1940 году Фролов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он окончил Балашовскую военную авиационную школу лётчиков. С августа 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К апрелю 1945 года лейтенант Михаил Фролов командовал эскадрильей 657-го штурмового авиаполка 196-й штурмовой авиадивизии 4-го штурмового авиакорпуса 3-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. К тому времени он совершил 98 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, принял участие в 23 воздушных боях, сбив 1 вражеский самолёт лично и ещё 2 — в составе группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за «мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками», лейтенант Михаил Фролов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8690.

После окончания войны Фролов продолжил службу в Советской Армии. В 1945 году он окончил Высшие лётно-тактические курсы, в 1953 году — Военно-воздушную академию. В 1978 году в звании подполковника Фролов был уволен в запас. Проживал и работал в Минске.

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, рядом медалей и белорусским орденом.

Ушёл из жизни 26 мая 1999 года. Похоронен на Северном кладбище города Минска.

Примечания

Литература 
 
 Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. Воронеж, 1965.
 Дорогой славы и бессмертия. Воронеж, 1966.

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники штурма Кёнигсберга
Члены КПСС
Умершие в Минске
Похороненные на Северном кладбище (Минск)